Wiry peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Wiry, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Wiry, village de la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Wiry, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wiry, village de la voïvodie de Łódź ;
 Wiry, village de la voïvodie de Poméranie occidentale ;

en  :
 Wiry-au-Mont, commune de la Somme.